Ла Алкантариља има више значења:

 Ла Алкантариља (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Алкантариља (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Алкантариља (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Алкантариља (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Алкантариља (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Алкантариља (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Алкантариља (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Алкантариља (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику